Ahmad Bradshaw (19 de março de 1986, Virgínia) é um ex-jogador de futebol americano que atuava como running back na National Football League. Ele foi draftado na sétima rodada do Draft de 2007 pelo New York Giants. Em Nova Iorque, Bradshaw fez parte do time campeão do Super Bowl nas edições XLII (2008) e XLVI (2012). Ele também jogou por dois anos pelo Indianapolis Colts. Em 2013, foi contratado pelos Colts e jogou pelo time até 2015.

Números na carreira 

Jogadores de futebol americano da Virgínia
Jogadores do New York Giants
Jogadores do Indianapolis Colts
Running backs da National Football League
Campeões do Super Bowl